«Santiago de Liniers» puede referirse a:

Personajes 
 Santiago de Liniers (1753-1810), marino de origen francés y virrey del Virreinato del Río de la Plata (1807-1809).
 Santiago Luis de Liniers (1749-1809), noble francés, hermano mayor del anterior.
 Santiago de Liniers y Gallo Alcántara (1842-1908), periodista y escritor español, nieto del primero.

Toponimia 
 Santiago de Liniers, localidad y municipio de la provincia de Misiones, Argentina.